Elmbridge – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Elmbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Elmbridge – były stacja kolejowa w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Elmbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire